Metriacanthosaurus foi um dinossauro terópode metriacantossaurídeo que viveu na Inglaterra no período Jurássico. Ao ser descoberto, o Metriacantossauro acabou sendo confundido com o Megalossauro.

Descoberta e nomenclatura 

Em 1923, o paleontólogo alemão Friedrich von Huene descreveu um espécime (OUM J.12144) com um quadril incompleto, um osso da perna e parte de uma coluna vertebral achados na formação Oxfordian Clay, que data do Jurássico Superior. Ele atribuiu o material ao gênero Megalosaurus, criando assim a espécie M. parkeri. O epíteto específico homenageia W. Parker, o homem que coletou os fósseis.

No entanto, no mesmo ano, ele reclassificou como uma espécie de Altispinax: A. parkeri.

Alick Donald Walker, em 1964, concluiu que o material de A. parkeri apresentava espinhas neurais menores que Altispinax. Portanto, ele nomeou o gênero Metriacanthosaurus e incluiu a espécie Metriacanthosaurus parkeri. Metriacanthosaurus significa "lagarto de espinhas médias", se referindo às espinhas neurais moderadas do holótipo OUM J.12144.

Descrição 
Para M. parkeri, o paleontólogo Thomas R. Holtz deu 8 metros de comprimento e um peso máximo de 3,6 toneladas. Antes, em 1988, o paleontólogo Gregory S. Paul ofereceu ao holótipo de M. parkeri 1 tonelada de massa corporal e um fêmur de 80 centímetros de comprimento. Paul também deu ao suposto Metriacanthosaurus sp. — CV 00214 —, que é um possível sinônimo de Szechuanosaurus, 3,8 metros de comprimento, 130 quilogramas e 1 metro de altura nos quadris, além de um fêmur com 420 centímetros de comprimento. Já a Metriacanthosaurus shangyouensis, que é um possível sinônimo de Yangchuanosaurus, ele deu um comprimento de crânio de 81 centímetros, 7,9 metros de comprimento total, 88 centímetros de comprimento femural, 2,1 metros de altura nos quadris e 1,33 toneladas; este espécime, CV 00215, foi dado como um juvenil. Para outro espécime de M. shangyouensis, CV 00216, dessa vez um adulto, ele o apontou como tendo 111 centímetros de comprimento do crânio, 10,8 metros de comprimento do corpo, 120 centímetros de comprimento femural, 2,9 metros de altura nos quadris e 3,4 toneladas.

Classificação 
Inicialmente classificado como um megalossauróide, posteriormente ele foi colocado na família Sinraptoridae. No entanto, o nome Metriacanthosauridae possui prioridade sobre Sinraptoridae.

O cladograma abaixo segue Carrano et al. (2012).

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Metriacanthosauridae
Dinossauros do Jurássico
Espécies fósseis descritas em 1964